Kwala Begumit (Stabat), een plaats in Indonesië
Kwala Begumit (Binjai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing